Shāhrak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Shahrak (distriktshuvudort), Ghowr,

Iran 

 Shahrāsar, ort, Alborz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar